CLJ, sigle composé des trois lettres C, L et J, peut faire référence à :
 centre de loisirs jeunes.

CLJ est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cluj-Napoca, à Cluj-Napoca, en Roumanie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code